Sezon (1955) był 53. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 4 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Budapest Honvéd. Tytuł króla strzelców zdobyli Zoltán Czibor oraz Ferenc Machos, którzy w barwach klubu Budapest Honvéd strzelili po 20 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1955 w piłce nożnej